Cyclops monardi – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1925 roku przez francuskiego biologa Charlesa-E. Perreta.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops monardi Perret, 1925. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op
 Perret, Charles-E. Monographie du lac des Taillères; contri¬ bution à l'étude de la faune des eaux douces du Jura. Rev. Hydrol. 1925, 3, 1-86.

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1925 roku